Amorphoscelididae – rodzina z rzędu modliszek. Zalicza się do niej 10 rodzajów: Amorphoscelis, Paramorphoscelis, Perlamantis, Glabromantis, Gyromantis, Metoxypilus, Myrmecomantis, Paraoxypilus, Phthersigena i Sphaeromantis.

Bibliografia 
 

Amorphoscelidae